Вячеслав Михайлович Кузнецов (29 июня 1962 — 14 августа 2011, Камышин, Волгоградская область, Россия) — советский и российский футболист, полузащитник; тренер.

Начинал карьеру в волгоградском «Роторе». В 1987—1994 годах выступал за камышинский «Текстильщик», полтора сезона в 1992—1993 провёл в «Авангарде». В составе «Текстильщика» выступал в Кубке УЕФА. После завершения карьеры игрока работал тренером «Текстильщика» (2003—2006). В 2007—2008 годах работал главным тренером команды, в 2007 году из-за отсутствия тренерской лицензии числился администратором. Впоследствии работал в СДЮСШОР № 2.

Скончался 14 августа 2011 года после продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 На сайте footbook

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Авангард» Камышин
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Текстильщик» Камышин